EM i håndbold 2008 har flere betydninger:
EM i håndbold 2008 (mænd).
EM i håndbold 2008 (kvinder).